Payette ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Payette (* 1946), kanadischer Eishockeyspieler
 Julie Payette (* 1963), kanadische Astronautin und Generalgouverneurin von Kanada
 Lise Payette (* 1931), kanadische Politikerin
 Louis Payette (1854–1932), kanadischer Politiker

Payette bezeichnet außerdem:
 Payette County, einen Verwaltungsbezirk im US-Bundesstaat Idaho
 Payette, den Verwaltungssitz des Payette County
 Payette River, einen Fluss in Idaho
 North Fork Payette River ein Fluss in Idaho
 Payette National Forest, einen Nationalforst in Idaho